Britannic steht für:

 Britannic (Film),  britisch-amerikanischer Film von Brian Trenchard-Smith (2000)

Schiffe der White Star Line:
 Britannic (Schiff, 1874), Passagierschiff
 HMHS Britannic, Stapellauf 1914, Passagier- und Lazarettschiff
 Britannic (Schiff, 1930), Passagierschiff